Onderdistrict in Indonesië
 Besuk (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Besuk (Gurah), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Besuk (Klabang), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Besuk (Tempeh), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java